Нике может означать:

 Нике — в древнегреческой мифологии одно из имён богини победы Ники.
 Нике — крупнейшая негосударственная литературная премия Польши, учреждённая в 1997 году.
 «Нике» — мини-футбольный клуб из Днепропетровска, призёр чемпионата Украины и обладатель кубка страны в сезоне 1993/94.
 Нике, Эрве (род. 1957) — французский дирижёр, певец, органист, клавесинист и пианист.

См. также 
 
 Nike